Села:
 Довгополівка — Вінницька область, Тиврівський район
 Довгополівка — Сумська область, Роменський район